Кобиха — может означать:

 Кобиха — город в Боливии.
 Кобиха (аэропорт) — аэропорт города Кобиха.
 Кобиха (Чили) — бывший порт Боливии.